Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires

Navigation 

dames 1967
Buenos Aires
1967 en Argentine
Sport en octobre 1967
Sport en novembre 1967